|-
| 100401 - || || 22 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100402 - || || 25 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100403 - || 1996 AD || 1 de gener, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100404 - || || 12 de gener, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100405 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100406 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100407 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100408 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100409 - || || 13 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100410 - || || 13 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100411 - || || 13 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100412 - || || 14 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100413 - || || 13 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100414 - || || 13 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100415 - || || 16 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100416 Syang || 1996 CB || 2 de febrer, 1996 || Dominion || D. D. Balam
|-
| 100417 - || 1996 EC || 7 de març, 1996 || Linz || Linz
|-
| 100418 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100419 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100420 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100421 - || || 23 de març, 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 100422 - || || 12 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100423 - || || 12 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100424 - || || 15 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100425 - || 1996 HM || 17 d'abril, 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 100426 - || || 18 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100427 - || || 17 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100428 - || || 17 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100429 - || || 17 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100430 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100431 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100432 - || || 20 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100433 - || || 24 de maig, 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 100434 - || 1996 LJ || 6 de juny, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100435 - || || 8 de juny, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100436 - || || 15 de juliol, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100437 - || 1996 OY || 22 de juliol, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 100438 - || || 14 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100439 - || || 10 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100440 - || || 14 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100441 - || || 8 d'agost, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100442 - || 1996 QV || 20 d'agost, 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100443 - || 1996 RS || 9 de setembre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100444 - || || 9 de setembre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100445 - || || 12 de setembre, 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 100446 - || || 15 de setembre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100447 - || || 14 de setembre, 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 100448 - || || 13 de setembre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100449 - || || 7 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100450 - || || 8 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100451 - || || 13 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100452 - || || 10 de setembre, 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100453 - || || 18 de setembre, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100454 - || || 18 de setembre, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100455 - || || 18 de setembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100456 - || 1996 TH || 2 d'octubre, 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 100457 - || || 7 d'octubre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100458 - || || 4 d'octubre, 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 100459 - || || 6 d'octubre, 1996 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 100460 - || || 8 d'octubre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100461 - || || 9 d'octubre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100462 - || || 15 d'octubre, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 100463 - || || 9 d'octubre, 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 100464 - || || 3 d'octubre, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100465 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100466 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100467 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100468 - || || 6 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100469 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100470 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100471 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100472 - || || 10 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100473 - || || 10 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100474 - || || 11 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100475 - || || 12 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100476 - || || 12 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100477 - || || 8 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100478 - || || 3 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100479 - || || 3 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100480 - || 1996 UK || 16 d'octubre, 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100481 - || || 20 d'octubre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100482 - || || 18 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100483 - || || 30 d'octubre, 1996 || Tokyo-Mitaka || Tokyo-Mitaka
|-
| 100484 - || || 29 d'octubre, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100485 - || 1996 VX || 3 de novembre, 1996 || Linz || Linz
|-
| 100486 - || || 7 de novembre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100487 - || || 10 de novembre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 100488 - || || 4 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100489 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100490 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100491 - || || 3 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100492 - || || 7 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100493 - || || 11 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100494 - || || 9 de novembre, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100495 - || 1996 WH || 17 de novembre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 100496 - || 1996 WJ || 17 de novembre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 100497 - || 1996 XB || 1 de desembre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100498 - || 1996 XK || 1 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100499 - || 1996 XP || 1 de desembre, 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 100500 - || || 4 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
0